Эльми́р Рами́левич Набиу́ллин () — российский футболист, защитник клуба «Рубин».

Клубная карьера 
Начинал карьеру в СДЮСШОР-14, первый тренер Ренат Рашидович Ибрагимов. Позднее оказался в казанском «Рубине». С сезона 2012/13 играл за дублёров. Дебютировал за главную команду состоялся 9 марта 2014 года в матче премьер-лиги против «Анжи». 12 апреля 2015 года забил свой первый мяч в премьер-лиге, открыв счёт в матче с «Зенитом».

15 февраля 2018 года подписал 4,5-летний контракт с «Зенитом».

В августе 2019 в числе ряда игроков перешёл в «Сочи». 6 июля 2021 года заключил контракт с «Химками».

Летом 2022 года пополнил клуб РПЛ «Пари Нижний Новгород», подписав контракт на два года. 10 февраля 2023 года покинул клуб и вернулся в «Рубин», подписав контракт до конца сезона 2022/23.

Карьера в сборной 
За юношеские сборные России выступал с 2011 года. За юношескую сборную России до 17 лет провёл десять матчей и забил один гол. С 2013 года выступал за юношескую сборную до 19 лет.

31 октября 2014 года попал в расширенный список национальной сборной перед матчами с Австрией и Венгрией. Дебютировал в сборной 31 марта 2015 года, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Казахстана.

Достижения 
«Зенит»
 Чемпион России: 2018/19

Личные
 Лучший молодой футболист России: 2014 (национальная премия «Первая пятёрка»)

Статистика выступлений

Клубная

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 1 / забито голов: 0; победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0.

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»